Bupleurum atroviolaceum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Otto Eugen Schulz, och fick sitt nu gällande namn av Nasir. Bupleurum atroviolaceum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
atroviolaceum